Siegelstein steht für

 Siegelstein, ein Opferplatz der Urnenfelder- und Hallstattzeit bei Fischbrunn in der mittelfränkischen Gemeinde Pommelsbrunn in bayern
 Siegel

Siegelstein ist der Familienname folgender Personen:

 Sandy Siegelstein (1919–2013), US-amerikanischer Jazzmusiker